Unter einer Hornpipe versteht man

 ein altes im keltischen Kulturkreis verwendetes Musikinstrument, siehe Hornpipe (Blasinstrument)
 ein traditionelles englisches, irisches oder schottisches Tanzstück im lebhaften Tempo, siehe Hornpipe (Tanz)

Sonstiges:
 Hornpipe Heights, Gebirge auf der Alexander-I.-Insel in der Antarktis